Во времена династии Чосон королевские титулы и стили (формы обращения) были обширными и сложными. Общий титул короля был ван (왕, 王), пока Коджон не короновал себя хвандже (황제, 皇帝), или императором, титул, который был разрешен только китайским императорам .  Официальные титулы пришли с официальными формами обращения, в зависимости от того, кем был адресат и кто к нему или к ней обращался.

Королевская семья

Именование 
Правители в Корее (по китайским обычаям) имели несколько имен, которые менялись вместе с их титулами. Сыновьям давали детские имена, а когда их назначали Наследными принцами, им давали взрослое имя и имя Наследного принца. Когда они становились королями, к ним обращались именно так, личные имена не использовались. После смерти короля ему дали несколько имен. Одним из них является храмовое имя (묘호, 廟號; мёхо), которое король получал, когда его духовная табличка помещалась в храм Чонмё . Это имя, под которым историки обычно называют королей Чосона. Мёхо может заканчиваться либо на джо (조, 祖, «прародитель»), либо на чон (종, 宗, «предок»). Предыдущий слог был прилагательным, подходящим для короля. Другим именем было посмертное имя (시호, 諡號, сихо). Это более длинное имя, составленное из прилагательных, характерных для правления короля.    Например, посмертное имя Кёнджона Король Докмун Икму Сунин Сонхё Великий (덕문익무순인선효대왕, 德文翼武純仁宣孝大王), а его храмовое имя Кёнджон (경종, 景宗).

Титулы и стили 
Формы обращения сочетались с именами, титулами или и тем, и другим, например:

 Джусан чонха 주상 전하 (Его Величество Король)
 Чонджон мама 중전 마마 (Ее Королевское Высочество королева)
 Седжа чоха 세자 저하 ( Его Королевское Высочество наследный принц)
 Тэгун тэгам 대군 대감 (Его Превосходительство Великий князь)
 Конджу агасси [в детстве] 공주 아가씨 (Ее юное Высочество принцесса), затем Конджу мама 공주 마마 [во взрослом возрасте] (Ее Королевское Высочество принцесса)

Супруги и наложницы 
Супруги и наложницы короля в гареме (хугун, 후궁; 後宮) имели определенный ранг, в соответствии с которым формулировались их титулы и формы обращения.  Титулы пришли с формой обращения мама (마마 / 媽媽).

Королева-консорт ранга не имела, т.к. была Главной супругой короля и ,соответственно, находилась выше всей ранговой системы. Звания по порядку после Королевы-консорта:

Королевский двор

Должностные лица

Смотрите также 

 Нэхун
 Культура Кореи
 Общество эпохи Чосон
 Корейская знать
 Гуннё
 Нэмёнбу
 Брак в Корее
 История Кореи
 Список монархов Кореи
 Список королев и императриц Кореи

Примечания 

История Кореи
Культура Кореи
Титулы
Чосон
Корейская империя
Монархи Кореи
Супруги монархов Кореи